Zwierzę z rodziny hienowatych (podrodzina Hyaeninae – hieny):
 hiena brunatna (Parahyaena brunnea)
 hiena cętkowana, hiena plamista (Crocuta crocuta)
 hiena pręgowana, hiena pasiasta (Hyaena hyaena)
 wymarła hiena jaskiniowa (†Crocuta (crocuta) spelaea)

Wojskowość:
 Star 944 Hiena – modyfikacja samochodu Star 944 przeznaczona na potrzeby misji Irackiej.